Pillai kan som auktorsförkortning betyda:

 Raghavan Sridharan Pillai
 J.S. Pillai

Robotskapade auktorsförkortningar